Лоольях (устар. Лооль-Ях) — река в Ханты-Мансийском АО России. Устье реки находится в 607 км по левому берегу реки Большой Юган. Длина реки составляет 124 км, площадь водосборного бассейна 1100 км².

Притоки (км от устья) 
 31 км: Отюнигль
 40 км: Пулейигль
 58 км: Пулянигль
 65 км: Ихыйегарт
 76 км: река без названия
 81 км: река без названия
 85 км: Густая Речка
 92 км: Ихлыпъярт
 Ларынъярт

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Нефтеюганск до впадения реки Иртыш, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Большого Югана
Реки Сургутского района